Lean on Me (single), een soulnummer, geschreven door Bill Withers
 Lean on Me (film), een film uit 1989